Тур Бельгии (, , ) — шоссейная многодневная велогонка, ежегодно проводящаяся в Бельгии с 1908 года.

История 
Гонка организована в 1908 году ежедневной газетой La Dernière heure. Затем организаторы гонки неоднократно менялись. С 1988 по 1990 год организаторами гонки являлись газета Het Nieuwsblad и компания Herman Schueremans. 

В 1991 году гонка была отменена организаторами в связи с "изменением рекламных целей". После двенадцати лет отсутствия, гонка возрождена в 2002 году, проходит в мае, одновременно с  Джиро д’Италия. Новая гонка организована компанией Octagon CIS, созданной бывшим спортсменом, бельгийским легкоатлетом Бобом Вербеком, и принадлежащей американской компании Interpublic Group (IPG). В 2007 году Вербек выкупил Octagon CIS и переименовал компанию в Golazo en 2008..

С 2005 года гонка входит в календарь UCI Europe Tour, имея категорию 2.1, с 2009 года гонка имеет высшую категорию 2.HC.

С 2013 гонка также носит наименование  "Baloise Belgium Tour", в честь спонсора - страховой компании Bâloise Assurances..

Дистанция гонки состоит из пяти этапов, один из которых представляет индивидуальную разделку.

Классификации 

  — Генеральная классификация.
  — Очковая классификация.
  — Спринтерская классификация.
  — Молодёжная классификация (гонщики до 24 лет в год проведения).
  — Командная классификация

Призёры

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Тур Бельгии на CQranking
 Тур Бельгии на Cycling Archives
 Тур Бельгии на ProCyclingStat
 Тур Бельгии на CycleBase
 Тур Бельгии на FirstCycling
 
 
 
 
  

Велогонки в Бельгии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1908 года